

Patronyme 
 Guillaume Huon ( - ), personnalité politique française
 Jean-François Huon ( - ), homme politique français
 Ronan Huon ( - ), écrivain et éditeur français
 Tudual Huon ( - ), poète et illustrateur français
 Famille Huon de Kermadec
 Anne-Marie Huon de Kermadec ( - ), noble française
 François-Pierre Huon de Kermadec (1726 - ), officier de marine français du 
 Jean-Marie Huon de Kermadec (1747-1796), officier de marine français
 Jean-Michel Huon de Kermadec ( - ), navigateur français du 
 Jean-Michel Huon de Kermadec, auteur français sur la culture chinoise
 Vincent Huon de Kermadec (1671-1746), officier de marine français.

Hydronyme 
 Le Huon est un fleuve et le  cours d'eau de Tasmanie (Australie).
 Le golfe d'Huon est un grand golfe à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée bordé par la péninsule Huon au nord.

Poésie 
 Huon de Bordeaux est une chanson de geste anonyme datant de la fin du  ou du début du . Bien que l'œuvre fasse partie du Cycle de Charlemagne, le thème a une grande influence fantastique : le monde féerique envahit le poème.

Toponyme décliné 
 Latoll de Huon est une île corallienne faisant partie des récifs d'Entrecasteaux, au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie.
 Huonville est une ville d'Australie au sud-est de l'état de Tasmanie à 38 km de Hobart, traversée par le fleuve Huon homonyme.

 La péninsule Huon est une importante péninsule dans la province Morobe, à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Botanique 
 Le pin Huon (Lagarostrobos franklinii) est une espèce de conifère originaire de la partie humide sud-ouest de la Tasmanie, en Australie.

Patronyme breton
Homonymie d'hydronyme